Cordillera (departamento) — departamento do Paraguai
 Cordillera (província) — província da Bolívia
 Região Administrativa de Cordillera — região das Filipinas
 Cordillera (província do Chile) — província do Chile

Desambiguações de topônimos